El nombre Martín Cárdenas puede referirse a:

 Martín Cárdenas Ochoa (1982-), píloto de motos colombiano.
 Martín Cárdenas Hermosa (1899-1973), naturalista y botánico boliviano.
 Jardín botánico Martín Cárdenas, en Cochambamba, Bolivia.